Féltékenység, érzelem
 Féltékenység (Sjalusi), Edvard Munch festménye (1895)
 Féltékenység (Eifersucht), 1925-ös német film, rendezte Karl Grune
 Féltékenység, 1943-as magyar játékfilm, rendezte Cserépy László
 Féltékenység (Heartburn), 1986-os amerikai film, rendezte Mike Nichols, főszereplők Meryl Streep, Jack Nicholson 
 A féltékenység (The One with All the Jealousy), a Jóbarátok sorozat epizódja (S3 E12)